Euclymene campanula är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1969. Euclymene campanula ingår i släktet Euclymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
campanula